Пре́сич — прізвище.

 Пресич Маргарита Олександрівна (1936, Одеса — 2011) — українська актриса, заслужена артистка України (2010).
 Пресич Олександр Силович (1909–1981, Одеса) — український диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР (1967).
 Пресич Ольга (1969) – українська поетеса, літературознавець.

Прізвища